Álope puede referirse a:

Álope, personaje de la mitología griega que era hija de Cerción y fue seducida por Poseidón; 

Álope, antigua ciudad griega de la región de Lócride oriental; 

Álope, antigua ciudad griega de la región de Lócride Ozolia; o

Álope, antigua ciudad griega de la región de Ftiótide.